Сонг может означать:

Фамилия 
 Сонг, Алекс (род. 1987) — камерунский футболист, полузащитник.
 Сонг, Бренда (род. 1988) — американская актриса.
 Сонг, Лембит Иоханнесович (1929—1999) — советский капитан рыбопромыслового флота, Герой Социалистического Труда (1961).
 Сонг, Ригобер (род. 1976) — камерунский футболист, защитник.

Топоним 
  — река в Индии.

См. также 
 
 Сун